

Pays participants au WCT

WCT Hommes 2008

WCT Femmes 2008

Pays participants au WQS

Hommes et Femmes

Cas particulier de l'Australie 
 Article à compléter
Pour les épreuves se déroulant en Australie, si les médias, au classement, utilisent l'abréviation et le drapeau de l'Australie, pour les listes de participants et les résultats les abréviations et les drapeaux des provinces sont utilisés.

Abreviation
Surf
Abreviations surf